Miejscowości w USA:
 Sublette – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Sublette – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Haskell
Gminy w USA:
 Sublette (ang. Sublette Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sublette (ang. Sublette County) – w stanie Wyoming